Kotys – król Paflagonii
 Kotys I – król Bosporu
 Kotys I – król trackich Odrysów
 Kotys II – król Bosporu
 Kotys II – król trackich Odrysów
 Kotys III – król Bosporu
 Kotys IV – astejski król Tracji
 Kotys VII – astejski król Tracji
 Kotys VIII lub Kotys III, właśc. Gajusz Juliusz Kotys VIII – król Tracji
 Kotys IX, właśc. Gajusz Juliusz Kotys IX – król Tracji

 Ryszard Kotys – polski aktor i reżyser